Esistono più comuni francesi con questo nome

Poligny – Alte Alpi
Poligny – Aube
Poligny – Giura
Poligny – Senna e Marna